

Persone 
Marilyn Monroe (1926-1962) –  attrice, modella, cantante e produttrice cinematografica statunitense

Musica 
Marilyn Monroe – brano contenuto nel musical Blood Brothers del 1983
Marilyn Monroe – brano di Phoebe Legere contenuto nell'EP Blond Fox del 1987
Marilyn Monroe – singolo di Pharrell Williams del 2011
Marilyn Monroe – singolo di Nicki Minaj del 2014
 Marilyn Monroe – singolo di Astrid S del 2020